Куп Израела у кошарци () је годишње кошаркашко такмичење у Израелу. Прво издање приређено је 1955. године. Организацијом се бави Кошаркашки савез Израела.

Финала

Успешност клубова

Види још 
 Суперлига Израела у кошарци
 Лига куп Израела у кошарци

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Израела - званичан сајт

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Израелу